«Архангел Михаил» — парусный фрегат Балтийского флота Российской империи, находившийся в составе флота с 1791 по 1796 год, один из трёх фрегатов одноимённого типа, головной фрегат серии. Во время службы принимал участие в войне с Францией 1792—1797 годов, в том числе в крейсерских плаваниях и охране транспортных судов союзников.  года разбился в районе полуострова Паркалаут.

Описание судна 
Парусный деревянный фрегат, один из трёх фрегатов , строившихся в Архангельске с 1790 по 1798 год, по чертежам захваченного у шведов в 1789 году фрегата «Венус». Длина судна по сведениям из различных источников могла составлять 46,18—46,2 метра, ширина 11,9—11,96 метра, а осадка 4,79—4,8 метра. Вооружение судна состояло из 44 орудий, а численность экипажа могла составлять от 256 до 398 человек.

История службы 
Фрегат «Архангел Михаил» был заложен на стапеле Соломбальской верфи  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл корабельный мастер бригадирского ранга М. Д. Портнов.

Принимал участие в войне с Францией 1792—1797 годов.  года в составе эскадры вышел из Архангельска для перехода в Кронштадт, однако корабли попали в туман и фрегат разлучился с эскадрой. Во время одиночного плавания попал в шторм и из-за полученных повреждений был вынужден зайти в залив Экгоф у Бергена, где остался на зимовку. Летом следующего 1793 года перешёл в Копенгаген и  присоединился там к эскадре адмирала А. И. Круза. C  по  эскадра совершала крейсерские плавания в Северном море до Доггер-банки,  покинула Копенгаген и присоединившись к флоту у острова Борнхольм вместе с ним  пришла на Ревельский рейд, а  фрегат перешёл в Кронштадт. В кампанию 1794 года находился в кронштадтском порту.

 года фрегат присоединился к эскадре вице-адмирала П. И. Ханыкова, которая вышла из Кронштадта и взяла курс к берегам Англии. Вместе с эскадрой посетил Ревель и Копенгаген, после чего  отделился от эскадры для охраны английских транспортных судов в Северном море. До сентября 1796 года базируясь на английские порты принимал участие в крейсерских плаваниях отрядов флота к голландскому побережью. С  по  в составе эскадры П. И. Ханыкова совершил переход с Ширенского рейда в Копенгаген, где после ухода эскадры остался в составе отряда под командованием контр-адмирала М. К. Макарова. C  () по  в составе этого отряда принимал участие в сопровождении английских транспортных судов в Северном море, после чего вернулся в Копенгаген.

 года «Архангел Михаил» вышел в плавание в Балтийское море.  из-за ошибки в счислении сел на камни у одного из островов, находящихся напротив Парклаудских шхер, в двух милях к западу от острова Трескен. Во время удара о камни у фрегата вышибло руль, а его трюм на 7 с половиной футов наполнился водой. Вскоре экипажу удалось снять судно с камней и поставить его на якоря к северу от рифа. Не прекращая палить из орудий и откачивать воду из трюмов, экипаж предпринял попытку поднять выбитый руль, для чего под носовую часть фрегата подвели парус, однако попытка не увенчалась успехом. В половине четвёртого после полудня с Парклаута прибыли шведские лоцманы для проводки фрегата в удобное для ремонта места. Корабль под управлением прибывших лоцманов был направлен в одну из бухт, в которой через полтора часа вновь ударился днищем о камни и его трюм быстро наполнился водой. Экипажу в полном составе удалось перебраться на берег и перевезти часть вещей из судового имущества, однако сам фрегат был разбит о камни и затонул.

Командир фрегата капитан-лейтенант  и сопровождавший фрегат капитан-лейтенант А. С. Грейг были отданы под суд, но вскоре оправданы. Также правительству Швеции был передан протест офицеров фрегата об умысле шведских лоцманов при вторичной посадке судна на камни, о которых им было известно. Во время проведения расследования у всех офицеров фрегата были запрошены их частные журналы плаваний, однако ни один из таких журналов не был найден.

Командиры фрегата 
Командирами фрегата «Архангел Михаил» в звании капитан-лейтенантов в разное время служили:
  (1792—1794 годы);
  (1795—1796 годы).

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи